Sezona 2010./11. u  EBEL-u za KHL Medveščak Zagreb je druga godina natjecanja u toj prestižnoj austrijskoj hokejskoj ligi. Nakon iznimno uspješne premijerne sezone vodstvo kluba uspjelo je zadržati većinu glavnih igrača i trenera, a minimalni cilj kluba je i dalje ulazak u doigravanje. Sezona EBEL-a za Medvjede započinje 10. rujna 2010. godine, a završava 25. veljače 2011. godine.

Sezonska stanka 

Nakon iznimne premijere u EBEL-u vodstvo kluba iskoristilo je sezonsku stanku za produživanje ugovora s postojećim igračkim i stručnim kadrom, dovođenje novih igračkih pojačanja te druge tehničke pripreme za novu sezonu. Klub je uspio zadržati trenera Teda Satora i gotovo većinu glavnih igrača te je u plavi dres doveo i zvučna pojačanja kao što su Frank Banham i Jonathan Filewich. Nažalost, usprkos svim nastojanjima vodstva kluba, Mike Ouellette napustio je zagrebački klub i karijeru nastavio u njemačkom DEL klubu Kassel Huskies. Prvi igrač koji je produžio suradnju s Medvjedima bio je kapetan Alan Letang i to odmah po završetku sezone.

Predsezona 

Kao priprema za nove izazove u EBEL-u KHL Medveščak odigrava sedam prijateljskih utakmica od 15. kolovoza do 5. rujna 2009. godine. Posljednje tri utakmice momčad odigrava na svom terenu, a sve u sklopu manifestacije pod nazivom Memorijalni turnir Ferdo Spajić 2010.

Raspored i rezultati utakmica 

 Pobjeda  Poraz  Neodlučeno

 Utakmice pod okriljem manifestacije pod nazivom Memorijalni Turnir Ferdo Spajić 2010.

Regularna sezona

Raspored i rezultati utakmica

 Pobjeda (2 boda)  Poraz (0 bodova)  Pobjeda nakon produžetaka [PR] / raspucavanja [RSP] (2 boda)  Poraz nakon produžetaka [PR] / raspucavanja [RSP] (1 bod)

 Prvotni datum utakmice bio je 19. studenog 2010. godine, ali zbog nedostupnosti Eisstadion Graz-Liebenau termin odigravanja pomaknut je za četiri dana.

Ljestvica lige 

Ažurirano 10. kolovoza 2010.
Bilješka: OU = odigrane utakmice, P = pobjeda, I = poraz (izgubljeno), PPR = pobjeda u produžetku, IPR = poraz u produžetku, PRSP = pobjeda nakon raspucavanja, IRSP = poraz nakon raspucavanja, P% = postotak (svih) pobjeda, G+ = postignuti golovi, G- = primljeni golovi, GR = gol razlika, PG+PU = prosjek postignutih golova po utakmici, PG-PU = prosjek primljenih golova po utakmici

Ukupni poredak

Domaći poredak

Gostujući poredak

Omjeri 

Ažurirano 10. kolovoza 2010.
Podaci se odnose samo na učinak Medveščaka u međusobnim susretima s ligaškim protivnicima.

Ukupni omjeri

Domaći omjeri

Gostujući omjeri

Doigravanje 

Primarni cilj KHL Medveščaka je ulazak u doigravanje, a za to je potrebno osigurati najmanje osmo mjesto u konačnom ligaškom poretku.

Momčad 

Ažurirano 10. rujna 2010.

Vodstvo kluba

Kadrovske promjene

Sezonska stanka / Predsezona 

Tek dva dana nakon završetka natjecanja KHL Medveščaka u prvoj sezoni u EBEL-u svoju vjernost Medvjedima potvrdio je kapetan Alan Letang koji je bez ikakvih dvojbi produljio svoj ugovor. Nedugo zatim klub je obznanio da je kanadski napadač Frank Banham novi član momčadi. Banham je prethodno nastupao za ljubljansku Olimpiju te je pri tome obilježio regularni dio sezone postignuvši 30 golova i 32 asistencije u 44 utakmice. Zbog financijskih problema u Olimpiji Banham je bio primoran napustiti klub sedam kola prije kraja regularnog dijela sezone te je prešao u švicarski Lausanne.
Za vrijeme sezonske stanke vodstvo kluba vršilo je pregovore s postojećim i potencijalnim igračkim kadrom, ali tek nešto prije prvih treninga ususret novoj sezoni klub je imao jasno definiranu momčad. Nakon Banhama vodstvo kluba osiguralo je još četiri pojačanja. Gotovo na mjesečnoj bazi klub je potvrđivao nove suradnje. 7. travnja 2010. godine klub je potvrdio dolazak Ryana Kinasewicha, kanadskog napadača hrvatskog podrijetla, iz Utah Grizzliesa gdje mu je svojevremeno suigrač bio Andy Sertich. 31. svibnja 2010. godine najavljen je dolazak kanadskog napadača Scotta Reynoldsa iz Cincinnati Cyclonesa s kojim je u dva navrata osvojio ECHL, odnosno, Kelly Cup. Kao zanimljivost kod Reynoldsa pokazala se i činjenica da je u bračnoj zajednici s Hrvaticom. 7. lipnja 2010. godine vodstvo kluba je potvrdilo nadasve neočekivano i senzacionalno pojačanje. Naime, klub je uspio osigurati usluge Jonathana Filewicha, kanadskog napadača hrvatskog podrijetla, koji je prethodno igrao za Red Bull Salzburg i pritom osvojio EBEL. Zanimljivo je da su Filewicha 2003. godine na draftu (3. krug, 70. izbor) uzeli Pittsburgh Penguinsi za koje je do 2008. godine odigrao pet utakmica. 26. srpnja 2010. godine klub je potvrdio dolazak Bena Gazdića, mladog kanadskog braniča hrvatskog podrijetla. Gazdić je u KHL Medveščak došao izravno sa sveučilišta McGill gdje je pak igrao za istoimeni klub i ostavio prilično dobar utisak.
Početkom kolovoza postalo je jasno da je klub napustilo šest igrača. Conrad Martin napustio je klub zbog želje za nastavkom školovanja, odnosno, studiranja dok su Jeff Heerema i Brad Smyth pušteni na tržište kao slobodni igrači. Isto se dogodilo i s Mikeom Prpichom, ali tek nakon neuspjelih pregovora s vodstvom kluba. Richard Seeley je pak napustio zagrebačku i prešao u sjevernoirsku momčad Belfast Giants koja se natječe u britanskom Elite Ice Hockey League (EIHL). Usprkos svim nastojanjima i pokušajima vodstva kluba da zadrže Mikea Ouellettea, jednog od najboljih igrača prethodne sezone, kanadski napadač je odlučio promijeniti sredinu te je prešao u Kassel Huskies koji se natječe u DEL-u.

Odlasci

Dolasci

Tijekom sezone

Statistika igrača

Regularna sezona 

Ažurirano 28. listopada 2010.

Klizači 
Bilješka: OU = odigrane utakmice, G = gol, A = asistencija, Bod = bodovi, +/- = plus/minus, KM = kaznene minute, GV = gol s igračem više, GM = gol s igračem manje, GO = gol odluke

Vratari 

Bilješka: OU = odigrane utakmice, OM = odigrane minute, UG = udarci na gol, PG = primljeni golovi, OB = (broj) obrana, PPG = prosjek primljenih golova, OB% = postotak (broja) obrana, KM = kaznene minute

Rekordi, prekretnice i činjenice

Igrači

Klub 

Ažurirano 10. kolovoza 2010.
Bilješka: Svi podaci odnose se isključivo na regularnu sezonu.

Posjećenost

Regularna sezona 

Ažurirano 30. listopada 2010.
Bilješka: KAP = kapacitet dvorane, OU = odigrane utakmice, GL = ukupno gledatelja, PGLPU = prosjek gledatelja po utakmici, IKAP% = postotak iskorištenosti kapaciteta

Doigravanje

Dresovi

Financiranje

Mediji

Zanimljivosti

Vidi još 

Austrijska hokejska liga
KHL Medveščak

Izvori

Vanjske poveznice 
Službena stranica kluba 
Erste Bank Eishockey Liga

KHL Medveščak